A 22 311-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű állomáshoz vezető mellékút Nógrád megyében, Salgótarján belterületén. A 2307-es útból ágazik ki, annak a 2+300-as kilométerszelvénye közelében. Északnyugat felé halad, Állomás út néven, pár méter után keresztezi a Tarján-patakot, majd a Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonal Salgótarján külső vasútállomásánál ér véget; hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 211 méter. Folytatása Salgótarján Baglyasalja városrésze felé önkormányzati útként vezet.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 25. 

22311
22311